Okręty US Navy o nazwie USS "Bold":
 Pierwszy "Bold" (AMc-67) był trałowcem typu Accentor, który był w służbie w latach 1942-1945.
 Drugi "Bold" (BAT-8) był holownikiem przekazanym Wielkiej Brytanii 29 czerwca 1942.
 Trzeci "Bold" (AM-424) był trałowcem typu Aggressive, który był w służbie w latach 1953-1971.
 Czwarty USNS "Bold" (T-AGOS-12) był okrętem badawczym/szpiegowskim typu Stalwart i był w służbie w latach 1989-2004.

Bold